Camarones bezeichnet:

 Camarones (Chubut), Ort in Argentinien

 Camarones (Kommune), Verwaltungseinheit in der chilenischen Provinz Arica
 Camarones (Arica), Ort in Chile
 Caleta Camarones, Ort in Chile
 Valle de Camarones, Tal in Chile

 Camarones (La Guajira), Ort in Kolumbien